Гибс — фамилия.
 Гибс, Абрам-Герш Борухович (псевдоним Григорий Борисович Адамов; 1886—1945) — русский советский писатель-фантаст, журналист, редактор.
 Гибс, Аркадий Григорьевич (был известен как Аркадий Адамов; 1920—1991) — русский советский писатель детективного жанра.
 Гибс, Самуил Самуилович (?—1795) — вице-адмирал, герой Архипелагской экспедиции 1769—1774 годов.